Aleksiej Jewgienjewicz Urmanow, ros. Алексей Евгеньевич Урманов  (ur. 17 listopada 1973 w Leningradzie) – rosyjski łyżwiarz figurowy startujący w konkurencji solistów. Mistrz olimpijski z Lillehammer (1994) i uczestnik igrzysk olimpijskich (1992), brązowy medalista mistrzostw świata (1993), mistrz Europy (1997), zwycięzca finału Grand Prix (1995), mistrz Związku Radzieckiego (1992) oraz czterokrotny mistrz Rosji (1993–1996).

Po zakończeniu kariery amatorskiej w 1999 roku został specjalistą technicznym ISU oraz trenerem łyżwiarstwa, najpierw w Petersburgu, a następnie od 2014 roku w klubie Ajsbierg w Soczi.

W 2001 roku jego partnerka Viktoria urodziła bliźnięta, Iwana i Andrieja. Para pobrała się w 2004 roku.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 1973